Земляк:

 Земляк або краянин — уродженець однієї з ким-небудь місцевості.
 Земляк — прізвище. Відомі носії:
 Земляк Василь Сидорович
 Земляк Ольга Миколаївна

Посилання 
 
Прізвища